Diez de Abril kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Diez de Abril, Tamaulipas, Soto la Marina, 
 Diez de Abril, Puebla, Ocoyucan, 
 Diez de Abril, Las Margaritas, 
 Diez de Abril, Veracruz, Cosamaloapan de Carpio, 
 Diez de Abril, Altamirano, 

Robotskapade Mexikoförgreningar